Апт () — місто і муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Марселя, 50 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5021 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 11258,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Апт на сайті французького Національного інституту географії 
 Апт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Апт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз
 9393 Апта — астероїд, названий на честь поселення

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз